Willenbrock steht für:

 Willenbrock (Roman) (2000), Roman von Christoph Hein
 Willenbrock (Film) (2005), Verfilmung von Andreas Dresen
 Willenbrock Fördertechnik, ein deutsches Handelsunternehmen

Personen:
 Heinrich Lehmann-Willenbrock (1911–1986), deutscher Kapitän und Fregattenkapitän
 Johann Willenbrock (1531–1606), deutscher Mediziner
 Nale Lehmann-Willenbrock (* 1982), deutsche Organisationspsychologin